Юльяново  — топоним:

Беларусь 
 Юльяново — деревня, Бигосовский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Юльяново — деревня, Плещеницкий сельсовет, Логойский район, Минская область